Gottschewski ist der Nachname folgender Personen:
 Albert S. Gottschewski (* 1987), bürgerlicher Name des Songwriters Albi Albertsson
 Georg Gottschewski (1906–1975), deutscher Genetiker und Toxikologe
 Hermann Gottschewski (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler
 Lydia Gottschewski (1906–1989), deutsche Lehrerin und Nationalsozialistin